Имангуловский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Имангуловский сельсовет (Учалинский район) — сельское поселение, Учалинский район Башкортостана.
 Имангуловский сельсовет (Оренбургская область) — сельское поселение, Октябрьский район Оренбургской области.